Alpine kan syfta på:

Alpine – ett franskt sportbilsmärke
Alpine (datorprogram) – en epostklient
Alpine F1

Geografi

Australien 

 Alpine (region), Victoria,

USA 

 Alpine, New Jersey, Bergen County, 
 Alpine, Kalifornien, ort, San Diego County, 
 Alpine, Colorado, Rio Grande County, 
 Alpine, Texas, countyhuvudort, Brewster County, 
 Alpine, Arizona, Apache County, 
 Alpine, Oregon, Benton County, 
 Alpine, Utah, Utah County, 
 Alpine, Wyoming, Lincoln County,

Se även
Alpine County, ett county i Kalifornien, USA